Franciscus steht für:

 eine Variante des Vornamens Franziskus
 Franciscus Aarts (* vor 1697; † nach 1705), niederländischer Komponist
 Franciscus Aguilonius (François d'Aguilon; 1567–1617), belgischer Mathematiker und Physiker
 Franciscus Chemnitz (1609–1656), deutscher Mediziner und oberster Militärarzt der schwedischen Armee
 Franciscus Duarenus (1509–1559), französischer Rechtsgelehrter und Professor an der Universität von Bourges
 Frans van Dusseldorp (auch: Franciscus Dusseldorp oder Franciscus Dusseldorpius; 1567–1630), Jurist und römisch-katholischer Geistlicher
 Franciscus van den Enden, latinisiert Affinius (1602–1674), niederländischer Jesuit, Freidenker, Schulleiter und Kunsthändler
 Franciscus Fabricius (1663–1738), niederländischer reformierter Theologe
 Franciscus Florius (* um 1530; † 1588), franko-flämischer Komponist, Sänger und Kapellschreiber der Renaissance
 Franciscus Gomarus (auch: François Gomaer; 1563–1641), flandrischer reformierter Theologe
 Franciscus Gundling (* um 1530; † 1567), deutscher protestantischer Geistlicher 
 Franciscus Mercurius van Helmont (1614–1699), flämischer Universalgelehrter, Schriftsteller und Diplomat
 Franciscus Hotomanus (1524–1590), protestantisch und humanistisch geprägter französischer Rechtsgelehrter, calvinistischer Monarchomach, Theologe und Philologe 
 Franciscus Irenicus (1495–1553), Historiker und Theologe
 Franciscus Lubecus (1533–1595), Chronist der Stadt Göttingen
 Franciscus Maurolicus (1494–1575), Abt und Universalgelehrter
 Franciscus de Mayronis (1280–1328), französischer Philosoph und Scholastiker
 Franciscus Omichius (* um 1530; † 1591), deutscher Pädagoge, Rektor und Schriftsteller
 Franciscus Pappus von Tratzberg (1673–1753), vorderösterreichischer Geistlicher
 Franciscus Raphelengius der Ältere (1539–1597), flämischstämmiger Buchdrucker und Gelehrter
 Franciscus de Rivulo († 1564), deutscher Komponist, Kapellmeister und Kirchenmusiker
 Franciscus Sonnius (1506–1576; eigentlich Frans van de Velde), der erste römisch-katholische Bischof von Antwerpen
 Franciscus van der Steen (* um 1625; † 1672), flämischer Druckgrafiker, Radierer und Graveur
 Franciscus Sylvius, latinisiert aus Franz de le Boë (1614–1672), hessisch-niederländischer Arzt, Anatom und Naturwissenschaftler flämischer Abstammung

 die offizielle Schreibweise des Namens von Papst Franziskus

Franciscus ist der Familienname folgender Personen:
 James Franciscus (1934–1991), US-amerikanischer Filmschauspieler und Filmproduzent